Galeatus är ett släkte av insekter. Galeatus ingår i familjen nätskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Nätskinnbaggar
Galeatus